Il singolare del torneo di tennis Qatar Total Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Nadia Petrova che ha battuto in finale Amélie Mauresmo 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Amélie Mauresmo (finale)
 Nadia Petrova (campionessa)
 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Anastasija Myskina (secondo turno)

 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
 Elena Lichovceva (primo turno)
 Jelena Janković (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2006